Фађет има више значења:

 Фађет, насеље у округу Тимиш у Румунији
 Фађет (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Фађет (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Фађет (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Фађет (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Општина Фађет (Тимиш), општина у округу Тимиш у Румунији